Parachute (banda)
Parachute (canção)
Parachute (Colorado)
Ou ainda:
Parachutes

Desambiguação